Biston herefordi är en fjärilsart som beskrevs av Tutt 1905. Biston herefordi ingår i släktet Biston och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
herefordi